1998-1999 est la troisième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du Metallourg Magnitogorsk remporte la saison régulière et également les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour la seconde phase
       Équipe participant à la poule de promotion/relégation

Séries éliminatoires 

 Pour la troisième place : Torpedo Iaroslavl bat Ak Bars Kazan 4 victoires à 0.

Poule de promotion/relégation 
La poule est composée des quatre derniers de Superliga et des quatre premiers de Vyschaïa Liga.

Tous 14 matchs.

       Équipe reléguée

Trophées 
Équipe-type de la saison : Vadim Tarassov (Novokouznetsk) ; Vladimir Antipine (Magnitogorsk) - Andreï Markov (Dinamo Moscou) ; Maksim Afinogenov (Dinamo Moscou) - Ievgueni Korechkov (Magnitogorsk) - Sergueï Petrenko (Dinamo Moscou).

Meilleur joueur des play-offs : Ievgueni Korechkov (Metallourg Magnitogorsk).

Meilleurs débutants : Andreï Medvedev (G, Spartak Moscou), Vitali Vichnevski (D, Iaroslavl), Maksim Rybine (A, Spartak Moscou), Kirill Safronov (D, Saint-Pétersbourg), .

Références

Voir aussi 

1998-1999
Superliga
Superliga
Sport en Russie en 1998
Sport en Russie en 1999